Trauberg:
 Ilya (Zakharovich) Trauberg, un réalisateur et scénariste russe
 Leonid (Zakharovitch) Trauberg 

Patronyme juif
Patronyme allemand